Kabinett Amato steht für folgende Regierungen Italiens:

 Kabinett Amato I (1992/93)
 Kabinett Amato II (2001/01)